Coura peut désigner :
au Portugal :
Coura, paroisse civile de la municipalité d'Armamar, située dans le district de Viseu et la région Nord ;
Coura, paroisse civile de la municipalité de Paredes de Coura, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord.